Vinográdov (, a veces transliterado Vinogradoff) es un apellido ruso frecuente derivado de la palabra vinograd, que es uva en ruso. La forma femenina del apellido es Vinográdova.  

Entre las personas conocidas que se apellidan Vinográdov se encuentran:
 Alekséi Vasílievich Vinográdov (1901-1969), militar del Ejército Soviético, condecorado con tres medallas de Lenin. 
 A. I. Vinográdov, matemático.
 Andréi Vinográdov, historiador.
 Alexander Alexandrovich Vinogradov:
 Alexander Alexandrovich Vinogradov (científico) (n. 1925), científico soviético en el campo de la metalurgia.
 Alexander Alexandrovich Vinogradov (escritor) (1930-2011), escritor y periodista soviético y ruso.
 Alexander Alexandrovich Vinogradov (artista) (n. 1963), artista ruso.
 Alexander Gennadievich Vinogradov (1919-1998), petrolero, héroe de la Unión Soviética.
 Alexander Dmitrievich Vinogradov:
 Alexander Dmitrievich Vinogradov (héroe de la Unión Soviética) (1922-1980), héroe de la Unión Soviética.
 Alexander Dmitrievich Vinogradov (contralmirante) (1905-1964), contralmirante de la Armada de la URSS y de la Armada polaca.
 Alexander Efimovich Vinogradov (1897-1963), coronel de la Guardia Soviética, comandante de División.
 Alexander Ivanovich Vinogradov:
 Alexander Ivanovich Vinogradov (arcipreste) (1834-1908), clérigo, arcipreste, escritor espiritual.
 Alexander Ivanovich Vinogradov (héroe del Trabajo Socialista) (1924-2001), trabajador del partido soviético, Héroe del Trabajo Socialista.
 Alexander Ivanovich Vinogradov (caballero) (n. 1948), caballero completo de la Orden de la Gloria Laboral.
 Alexander Iosifovich Vinogradov (1897-1941), coronel, comandante de una división de la milicia popular.
 Alexander Konstantinovich Vinogradov (1876-1938), miembro de la Duma Estatal de la II convocatoria de la región de Akmola, doctor.
 Alexander Lvovich Vinogradov (n. 1970), jugador de hockey sobre hielo ruso.
 Alexander Mikhailovich Vinogradov (1938-2019), matemático soviético, doctor en ciencias.
 Alexander Nestorovich Vinogradov (1950-2020), violonchelista ruso.
 Alexander Nikolaevich Vinogradov:
 Alexander Nikolaevich Vinogradov (1845-1919), investigador de arquitectura y pintura eclesiástica y sinólogo.
 Alexander Nikolaevich Vinogradov (deportista) (1918-1988), jugador de fútbol soviético, jugador de hockey.
 Alexander Nikolaevich Vinogradov (doctor), doctor en Ciencias.
 Alexander Pavlovich Vinogradov (1895-1975), geoquímico soviético, académico de la Academia de Ciencias de la URSS.
 Alexander Fedorovich Vinogradov (1883-1938), sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa, santo mártir.
 Alexander Fedotovich Vinogradov (1923-1944), titular de pleno derecho de la Orden de la Gloria.
 Alexander Yurievich Vinogradov:
 Alexander Yuryevich Vinogradov (piragüista) (n. 1951), piragüista soviético.
 Alexander Yuryevich Vinogradov (kudoísta) (n. 1985), artista marcial ruso.
 Anatoli Vinográdov (1888-1946), escritor ruso.
 Borís Vinográdov (1891-1958), zoólogo ruso.
 Dagnis Vinogradovs (n. 1981), atleta letón de remo de canoa.
 Dmitri Andréyevich Vinográdov (n. 1983), asesino en masa ruso.
 Dmitri Ivánovich Vinográdov (1720-1758), científico ruso e inventor de la porcelana.
 Elvira Vinográdova (n. 1934), periodista.
 Gennadi Vinográdov (1920-1983), soldado soviético y héroe de la Unión Soviética.
 Georgi Pávlovich Vinográdov (1908-1980), cantante ruso de ópera y solista.
 Georgi Vinográdov (n. 1981), jugador de rugby ruso.
 Grigori Vinográdov (1912-1963), oficial del ejército soviético y héroe de la Unión Soviética.
 Iván Matvéyevich Vinográdov (1891-1983), matemático ruso.
 Leonid Vinográdov (1908-1986), piloto de aviación soviético y héroe de la Unión Soviética.
 Nadezhda Vinográdova (n. 1958), heptatleta soviética.
 Natalia Vinográdova (actualmente Safronnikova) (n. 1973), corredora bielorrusa.
 Nikolái Vinográdov (1905-?), almirante ruso.
 Nikolái Dmítriyevich Vinográdov (1885-1980), arquitecto ruso.
 Nikolái Nikoláyevich Vinográdov (1969-2000), oficial del MVD y Héroe de Rusia.
 Olga Vinográdova, (1929-2001), neurofisióloga rusa.
 Pável Vladímirovich Vinográdov (n. 1953), cosmonauta ruso.
 Pavlin Vinográdov (1890-1918), héroe de la Guerra Civil Rusa.
 Paul Vinogradoff (1854-1925), historiador ruso.
 Piotr Vinográdov (1924-?), oficial del ejército soviético y Héroe de la Unión Soviética.
 Sergéi Arsénievich Vinográdov (1869-1938), pintor ruso.
 Vasili Vinográdov, compositor, violinista y pedagogo ruso.
 Vasili Vinográdov, miembro prominente del Partido Democrático Constitucional ruso.
 Vasili Ivánovich Vinográdov (1895-1967), líder militar ruso.
 Víktor Vinográdov (1894-1969), crítico literario y académico ruso.
 Vladímir Vinográdov, hombre de negocios ruso y presidente de Inkombank.
 Vladímir Alekséyevich Vinográdov (1921-?), economista soviético.
 Vladímir Mijáilovich Vinográdov (b. 1921), diplomático soviético.
 Vladímir Nikitich Vinográdov (1882-1964), académico, médico y Héroe del Trabajo Socialista.
 Vladislav Petróvich Vinográdov, general.
 Viacheslav Vinográdov (n. 1930), oficial de la Marina soviética y Héroe de la Unión Soviética.
 Yelena Vinográdova (n. 1964), corredora rusa.